Dehnsen (Alfeld)
 Dehnsen (Amelinghausen)